«Старикам тут не место» ():
 «Старикам тут не место» — роман Кормака Маккарти.
 «Старикам тут не место» — фильм братьев Коэн по одноимённому роману, лауреат премии «Оскар» (2008).